Leo Delwaide (burgemeester), volksvertegenwoordiger, oorlogsburgemeester en havenschepen van Antwerpen (christendemocratische signatuur)
 Leo Delwaide (schepen) (1939), zoon van de voorgaande; van 1 januari 2001 tot 31 december 2006 havenschepen van Antwerpen (liberale signatuur)